Norwegian Air Shuttle – linia lotnicze
 Norwegian Long Haul – linia lotnicza oferująca przeloty długodystansowe
 Norwegian Cruise Line – operator floty statków wycieczkowych